Всеволод Георгиевич Лебедев (23 октября 1911 — 14 февраля 1956) — главный инженер витаминного завода, лауреат Сталинской премии.

Отец — Лебедев Георгий Николаевич (1883—1955), зам. пред. Всероссийского кооперативного страхового союза.  

Мать — Лебедева Наталья Михайловна (1887-1944).

Работал главным инженером экспериментального завода ВНИВИ (Всесоюзного научно-исследовательского ветеринарного института).

В конце 1940-х гг. советские химики Г. В. Челинцев, 3. В. Беневоленская, В. Г. Лебедев и И. М. Лиснянский разработали и внедрили в промышленность метод производства синтетического витамина «В1», за что в 1951 г. были удостоены Сталинской премии третьей степени.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (2 участок).

Жена — Лебедева Антонина Андреевна (1911—1987)
Дочь — Лебедева Наталия Всеволодовна (1939—1989), кандидат химических наук.

Источники 
 Кипнис С. Е. Новодевий мемориал. М.,1995
 Фото https://images.findagrave.com/photos/2014/304/138136708_1414867141.jpg
 http://smena-online.ru/stories/pishcha-bogov/page/2

Похороненные на Новодевичьем кладбище